Годао 106 ( G106, 106国道 ) — китайская дорога государственного значения, которая начинается в городе центрального подчинения Пекин и заканчивается в городе субпровинциального значения Гуанчжоу (провинция Гуандун).

Дорога проходит через провинции Хэбэй, Хэнань, Шаньдун, Хубэй, Хунань и Гуандун, а также город центрального подчинения Пекин.

Общая протяженность дороги составляет 2466 км. На участке длиной 51 км от Эчжоу до Дае (провинция Хубэй) дорога сходится с Годао 316.

Маршрут

См. также 

 Китайские национальные дороги
 Международная азиатская сеть

Примечания

Ссылки 

Дороги Китая